Parras ist Ortsname von:

 Las Parras de Castellote
 Parras de la Fuente, Mexiko

Parras ist der Familienname von:
 Kevin Parras (* 1994), estnischer Eishockeynationalspieler

Siehe auch:
 Paras